Aventí Silvi (en llatí: Aventinus Silvius) fou un mític rei d'Alba Longa (Latium). Pertanyia a la família Silvius, sent, per tant, descendent del troià Enees

Fill i hereu del rei anomenat Ròmul (segons Tit Livi) o Al·ladi (segons Dionís d'Halicarnàs). Ambdues fonts citen que va regnar un total de trenta-set anys fins que morí i fou enterrat al peu d'un monticle, al qual rebatejaren com a Mont Aventí.

Fou succeït pel seu fill Proca, el pare d'Amuli i de Numitor.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 
 

Reis d'Alba Longa